Eisenborn steht für:

eine Ortschaft der luxemburgischen Gemeinde Junglinster
eine Quelle der hessischen Gemeinde Eppertshausen

Siehe auch:
 Eisenbornbach